Кулевцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кулёвцы — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Кулевцы — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Украина 
 Кулевцы — село в Заставновском районе Черновицкой области.